Hlavní pošta může znamenat:
 název historicky/architektonicky významných budov v různých městech
 Hlavní pošta (Sarajevo): se nachází v Sarajevu, na břehu řeky Miljacky. Poštovní palác byl budován v letech 1907 až 1909 a dokončen v roce 1913.
 Hlavní pošta (Skopje): se nachází v centru metropole Skopje. Autorem stavby ve stylu brutalismus z let 1972–1974 je architekt Janko Konstantinov. 
 Hlavní pošta (Užhorod): je funkcionalistická budova na rozhraní historického centra města a čtvrti Malé Galago, postavené během První československé republiky podle návrhu českého architekta Josefa Gočára z let 1928–1930.

 možná hledáte též
 Hlavní pošta v Praze: je novorenesanční budova z let 1871–1874 (následně rozšiřovaná), architekt Antonín Brandner. Nachází se v Jindřišské ulici a sídlí zde pobočka České pošty Praha 1. 

Rozcestníky - místopisné jméno